Рава́лли () — итальянская фамилия.

Люди
  (1812—1884) — итальяно-американский иезуит-миссионер. В его честь названы ряд объектов в американском штате Монтана (см. ниже).
  (1910—1998) — лейтенант итальянской армии, военный преступник.

Штат Монтана (США)
 Равалли — округ.
 
 
 
  — поселение.

См. также
 Равелли
 Равальи